, ville de la préfecture d'Ōsaka, Japon ;
 Gare de Takatsuki, gare de la ville ci-dessus.
 Classe Takatsuki, une classe de navire japonais ;
 Takatsuki, destroyer japonais, navire de tête de la classe ci-dessus.